Julián Sánchez puede referirse a:
 Julián Sánchez "El Charro" (1774-1862), guerrillero y militar español.
 Julián Sánchez Bort (1725 - 1781), arquitecto e ingeniero español.
 Julián Sánchez Romero (1966), escritor y árbitro de baloncesto.
 Julián Sánchez Pimienta (1980), ciclista español.
 Julián Sánchez Carballo (1980), trompetista español.